Comissió Jurídica Assessora, òrgan consultiu del Govern de la Generalitat de Catalunya
 Comitè Jueu Antifeixista, comitè soviètic de propaganda entre els jueus del món
 Círculos José Antonio, partit polític espanyol històric
 Centre per la Justícia i la Responsabilitat (del seu nom en anglès Center for Justice and Accountability), organització per a la defensa dels drets humans, amb seu a San Francisco (Estats Units)